Byers désigne notamment :

Patronyme

 Billy Byers (1927-1996), tromboniste, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre américain ;
 Dane Byers (1986-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Horace R. Byers (1906-1998), météorologiste américain pionnier de l'étude des nuages et des orages ;
 June Byers (1922-1998), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Neil Erland Byers (1928-2020), homme politique provincial canadien ;
 Nina Byers (1930-2014), une physicienne américaine ;
 Peter Byers (1984-), un footballeur antiguais ;
 Renée C. Byer (1958-), photojournaliste américaine ;
 Steve Byers (1976-), un acteur canadien ;
 Trai Byers (1983-), un acteur américain ;

Toponyme

 Byers, ville du Colorado ;
 Byers, localité du Kansas ;
 Byers, localité du Texas ;
 Byers Lake, un lac d'Alaska ;

Le club de Fos Provence Basket, les Byers.